Ulrich Schulze ist der Name folgender Personen:

*Ulrich Schulze (Journalist), deutscher Journalist
 Ulrich Schulze (Fußballspieler) (* 1947), deutscher Fußballtorhüter und -trainer
 Ulrich Schulze (Schachspieler) (* 1950), deutscher Schachspieler
 Ulrich Schulze (Kunsthistoriker) (* 1951), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer  

Siehe auch:
 Ulrich Schulz